BHU est un code qui peut signifier :
 Bhoutan, selon la liste des codes pays du CIO ;
  ;
 Banaras Hindu University (en français, Université hindoue de Bénarès), une université indienne située à Varanasi.

Code